— японская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Китано, Кии (род. 1991) — японская певица, модель и актриса.
 Китано, Сэйя (род. 1997) — японский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Китано, Такаси (род. 1982) — японский футболист, вратарь.
 Китано, Такэси (род. 1947) — японский режиссёр и актёр.
 Китано, Юсю (род. 1930) — японский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.

Топоним 
 Китано — железнодорожная станция в Токио.

Вымышленные персонажи 
 Китано — персонаж фильма «Королевская битва».

См. также 
 Китана